Прва лига Шпаније у фудбалу 1929 је била прва сезона овог такмичења. Првенство је трајало од 10. фебруара до 23. јуна 1929. године. Играло се по двоструком лига систему (свако са сваким две утакмице).

Састав лиге 
У првој сезони лига је имала 10 клубова:
{|
|
 Arenas Club de Getxo 
 Атлетик Билбао
 Атлетико Мадрид 
 Барселона 
 '''Еспањол 
|
<ol start="6">
'''Европа  
'''Расинг Сантандер 
'''Реал Мадрид  
'''Реал Сосиједад
'Реал Унион </li>
|}

 Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

 Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

 Плеј оф за попуну прве лиге 1930/31. 
У плеј офу су се састали последњи из Прве лиге екипа Расинг Сантандера и првак Друге лиге екипа Севиље. Играле су се две утакмице у местима клубова учесника. Екипа победница такмичила се следеће године у Првој лиги. У случају истог броја победа одлучивала је гол-разлика.

 Листа стрелаца 

 Победничка екипа Барселоне 

José Castillo García, Antonio García García, Ramón Guzmán, Cristóbal Martí Bolella, José Obiols, Manuel Parera, Vicente Piera, Francisco Platko, Josep Samitier, José Sastre, Vicente Saura, Emilio Walter BuckhardТренер'': Џејмс Белами

Прва лига Шпаније у фудбалу
Фудбал у 1929.